Наталья Максимова (наст. Наталья Евгеньвна Порожнякова, род. ) — украинская художница.

Биография 
Н. Е. Порожнякова родилась 13 марта 1971 года в городе Умань. В 1987 году окончила Тираспольскую художественную школу. В 1989 году после окончания Тираспольской общеобразовательной школы поступила на художественно-графический факультет Одесского государственного педагогического института им. К. Д. Ушинского, который окончила в 1994 году. В 1994—1998 годах работала преподавателем изобразительного искусства в школе искусств Тирасполя.

В 1999 году — начало творческой деятельности — принимала участие в выставках «Через Искусство имеете Свет» (Белгород-Днестровский краеведческий музей), «Индия глазами одесситов» (выставка батика в Одесском Доме учёных). В 1999—2000 годах работала руководителем кружка «Юный художник» Центра внешкольной работы Ленинского района Одессы.

В 2000—2003 годах училась в аспирантуре Южноукраинского государственного педагогического университета им. К. Д. Ушинского. С 2000 года — первые публикации статей в журналах и сборниках. В 2005—2006 годах работала учебным мастером художественно-графического факультета Южноукраинского государственного педагогического университета им. К. Д. Ушинского. В 2006 году защитила диссертацию по теме «Восточнославянские мифологические мотивы в изобразительном искусстве модерна» и получила научную степень кандидата искусствоведения. С сентября 2006 года работает преподавателем истории изобразительного искусства в Одесском государственном художественном училище им. М. Б. Грекова. С 2008 года — член Союза художников Украины.

Научные работы 
 Образы низшей славянской мифологии в изобразительном искусстве конца XIX - начала XX вв. (На примере произведений В. Васнецова, М. Врубеля, Н. Рериха, Е. Кульчицкой) / Н. Порожнякова // Сучасне мистецтво. - 2007. - Вип. 4. - С. 309-323.

 Языческая картина мира в творчестве Н. Рериха / Н. Порожнякова // Художня культура. Актуальні проблеми. - 2009. - Вип. 6. - С. 240-247.

 Образи міфологічних водяних істот у творах митців національного модерну (у контексті світового мистецтва) / Н. Порожнякова // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії. - 2011. - Вип. 11. - С. 100-104. -

Ссылки 
 Работы Натальи Максимовой, представленные на выставке «Ритмы жизни» (12.12.2008-12.01.2009) в Одесском Доме-музее им. Н. К. Рериха
Н. Є Порожнякова// https://www.pinterest.de/pin/738942251351112807/
Кают-компания "Морська бібліотека"//https://www.facebook.com/Mor.bibl2018/posts/d41d8cd9/807834876462452/

Персоналии:Тирасполь
Выпускники Южноукраинского национального педагогического университета имени Константина Ушинского
Искусствоведы Украины
Художники Одессы
Члены Национального союза художников Украины